Labruyère ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Labruyère (Côte-d’Or)
 Labruyère (Oise)

mit Namenszusatz:

 Labruyère-Dorsa, Département Haute-Garonne

Siehe auch:
 La Bruyère, weitere Orte in Frankreich